Am Ende des Tages steht für folgende Filme:

 Am Ende des Tages (1990) (Verso sera), italienisch-französischer Film von Francesca Archibugi 
 Am Ende des Tages (2004), deutscher Kurzfilm von Robert Steudtner  
 Am Ende des Tages (2011), österreichischer Film von Peter Payer 
 Am Ende des Tages (2014), deutscher Fernsehfilm von Johannes Grieser 
 Tatort: Am Ende des Tages, deutscher Fernsehfilm von Titus Selge (2010)